Camp de la Polònia Combatent (del seu nom en polonès Obóz Polski Walczącej), grup de la resistència de Polònia durant la Segona Guerra Mundial
 Office of Public Works, agència governamental per a la gestió i conservació dels edificis històrics i del govern d'Irlanda